In questa sezione sono catalogati i personaggi immaginari del videogioco Fire Emblem: Shadow Dragon & the Blade of Light.

Protagonisti

Marth

Marth (マルス, Marusu) è il protagonista del gioco, nonché primo Lord della saga Fire Emblem.

Marth in passato era conosciuto solo in Giappone, causa la non esportazione di Fire Emblem: Ankoku Ryū to Hikari no Ken e Fire Emblem: Monshō no Nazo, dove in entrambi ricopriva il luogo di personaggio principale.

Grazie alla sua apparizione in Super Smash Bros. Melee, celebre picchiaduro prodotto dalla Nintendo su Nintendo GameCube, Marth ha lentamente acquisito popolarità anche all'estero.

Apparizioni
Fire Emblem: Ankoku Ryū to Hikari no Ken, distribuito dalla Nintendo Entertainment System (Famicom) nel 1990 (anche nel "Book I" di Monshō no Nazo)
Fire Emblem: Monshō no Nazo, distribuito per il Super Nintendo Entertainment System (Super Famicom) nel 1993 (anche "Book II")
Appare come protagonista nell'adattazione Anime OAV, pubblicata nel 1996 in Giappone dalla K.S.S.; narra la sia la storia del Book 1 che del Book 2. Date le scarse vendite, se ne è interrotta la produzione a soli due episodi.
Super Smash Bros. Melee come personaggio sbloccabile assieme a Roy. 
Super Smash Bros. Brawl come personaggio sbloccabile assieme a Ike. 
Super Smash Bros. per Nintendo 3DS e Wii U come personaggio giocabile assieme ad Ike, Roy, Lucina, Corrin e Daraen. 
Marth ritorna anche in Fire Emblem: Shadow Dragon, ultimo episodio della saga, apparso su Nintendo DS, e Remake dell'originale Fire Emblem: Ankoku Ryū to Hikari no Ken.

Come già detto, Marth appare in entrambi gli ultimi Super Smash Bros. È possibile sbloccarlo dopo aver finito la Classic Mode a qualunque livello di difficoltà, assieme a Roy, lord di Fire Emblem 6: Fujiin no Tsurugi.

La sua Final Smash, o Super Colpo, chiamata "Colpo Critico", consiste in un attacco micidiale contro il nemico così forte da farlo andare K.O. in un colpo se andato a segno perfettamente.

Ruolo in Fire Emblem: Ankoku Ryū to Hikari no Ken
Sono ormai passati centinaia di anni da quando Medeus, il drago oscuro, è stato sconfitto, portando la pace su Akanea. Ma ora Medeus è resuscitato grazie alla magia oscura, facendo rinascere il suo regno in Dolua, intento ad invadere Akanea ancora una volta.

Dopo essere stati attaccati da Dolua, Marth viene costretto all'esilio nell'isola di Tallis, nazione loro alleata. Suo padre, Re Cornelius, è stato ucciso in battaglia dal Druido Oscuro Garnef, mentre sua sorella maggiore, Ellis, viene rapita.

Grazie al fedele paladino di corte Jeigan, della principessa Talisiana Sheeda e di tanti altri personaggi, Marth viaggia per il mondo combattendo contro numerosi nemici, per giungere all'obiettivo finale: uccidere Medeus, vendicare suo padre uccidendo Garnef e liberare dalle grinfie dei nemici sua sorella maggiore.

In seguito incontrerà Niena, la principessa di Akanea, che donerà a Marth il Fire Emblem. In seguito Marth riuscirà ad ottenere anche la Falchion, rubata da suo padre da Garnef, e grazie alla benedizione del Fire Emblem, riuscirà a maneggiarla perfettamente e ad sconfiggere Medeus.

Jagen
Jagen è il paladino di corte di Aritria, e si metterà al servizio di Marth. All'inizio si rivela una unità davvero potente, capace da sola di eliminare tutti i nemici senza problemi, ma in seguito, ha percentuali di crescita pari a solo il 10% in ogni statistica.

Anche nel seguito Fire Emblem: Monshō no Nazo fa da supporto a Marth; in seguito, data la sua vecchiaia, morirà e Kain prenderà il suo posto.

Archetipo 
I Jagen sono unità pre-promosse di tipo Paladino; sono messe a disposizione del giocatore sin dal primo capitolo e, a differenza degli altri personaggi, dispongono di statistiche molto più elevate.

Essendo pre-promossi, spesso gli Jagen si riveleranno un'arma a doppio taglio: difatti, essi eliminano facilmente i nemici, ma un utilizzo troppo sconsiderato di queste unità all'inizio del gioco renderebbe le altre, non promosse e con statistiche più basse, troppo deboli per un continuo andamento del gioco.

Soltanto il personaggio "Jagen", quello originale da cui è stato preso il nome, può accumulare esperienza allo stesso livello dei personaggi non promossi, e in più ha percentuali di crescita molto basse, rendendolo difficilmente un personaggio capace di arrivare alla fine del gioco con statistiche di buon livello. Altri personaggi del suo archetipo presentano crescite migliori, ma a costo di guadagnare esperienza molto più lentamente degli altri personaggi.

Lista dei Jagen
Negli altri episodi di Fire Emblem, ci sono numerosi Jagen.
Jeigan (FE 1/FE 3 Book 1)
Alan (FE1) (FE3 Book 2)
Oifey (FE4 Gen 2)
Eyvel (FE 5)
Dagda (FE 5)
Marcus (FE 6/FE 7)
Titania (FE8)
Sothe (FE9)

Shiida

Shiida (detta anche Caeda) è una Cavaliere Pegaso ed è la principessa del regno di Talis. Amica d'infanzia di Marth, e cresciuta assieme a lui in armonia. Aiuta Marth nella sua avventura, standogli sempre accanto ed aiutando tutti coloro che necessitano d'aiuto.

Assieme a lei andranno i suoi fedeli soldati, tra cui Kashim, Nabarl e Lawrence. Dopo aver sconfitto Medeus nella battaglia finale, Shiida diventerà moglie di Marth.

Anni dopo la sconfitta di Medeus, Shiida ritorna ad Altea accolta ben volentieri. Sfortunatamente, dopo il rifiuto di Marth alle proposte del re Hardin, Altea è stata attaccata fino ad essere so. La sorella di Marth si è arresa per far sì che Shiida fuggisse, quindi una volta scappata, si riunisce a Marth, ed una nuova avventura comincia.

Archetipo
Shiida rappresenta un archetipo comune per la sua classe: i Cavalieri Pegaso sono una classe composta solo da personaggi femminili che cavalcano cavalli alati e usano come armi principali le lance, con la possibilità anche di usare le spade dopo la promozione o per alcune di loro dall'inizio. Esse sono anche molto veloci e abili a schivare gli attacchi, con una resistenza agli attacchi magici maggiore rispetto ad altre unità fisiche, ma più fragili nelle statistiche fisiche, in particolare la difesa, e sono deboli ad archi, baliste e magie di vento.

Personaggi usabili dal giocatore

Abel

Biografia
Cavaliere leale di Altea ed amico di Kain, viene soprannominato "Pantera Nera". Aiuterà Marth nella sua avventura ma, a differenza di Kain, che continuera ad essere al servizio del regno, aprirà un negozio.
Inoltre, si sposerà con una delle Cavallerizze Pegaso Macedoniane, Ester.

A seguito degli attacchi dei ribelli, Abel è stato costretto a tornare alle armi contro il suo regno, Altea. Una volta incontrato Marth sul campo di battaglia, non riuscendo a combattere il proprio ex-compagno di avventure, Abel si unirà a loro, ben sapendo però che Ester sarà giustiziata; eventualmente il giocatore possegga una "Bacchetta Salvatrice", usabile da Yumina, Ester può essere salvata dalla prigione e diventare parte del party.

Finito il gioco, Abel fuggirà e non si farà vedere mai più, sentendosi colpevole di alto tradimento verso il suo regno.

Archetipo
Abel e Kain, oltre ad essere una pura citazione di Abele e Caino della Bibbia, sono rispettivamente i due classici cavalieri che in un Fire Emblem si ottengono all'inizio, differenziati dalle percentuali di crescita completamente differenti:

 I cavalieri verdi, eccezione fatta per Fire Emblem 7: Rekka no Ken, dove il sistema è invertito, sono più veloci e più precisi grazie a velocità, abilità e fortuna più elevati.
 I cavalieri rossi, eccezione fatta per Fire Emblem 7: Rekka no Ken, dove il sistema è invertito, dispongono di più punti ferita, più forza e più difesa.

Kain
Kain è un fedele cavaliere di Altea, spesso accompagnato dal suo amico Abel. Seguirà con lealtà Marth nella sua avventura fino alla fine.

Quando Marth ed il suo gruppo abbandonano il palazzo per ascoltare le richieste di Hardin, Kain rimane ad Altea in procinto di difesa. Quando l'Impero decide di attaccare Aritia, Kain fugge e si riunisce con Marth, aiutandolo ancora una volta nelle battaglie.

Una volta che Jeigan morirà di vecchiaia, Kain lo sostituirà.

Ogma
Figlio di un nobile di Akaneia e una donna di Grust, Ogma rimase orfano da piccolo e venne reso schiavo dopo che suo padre venne giustiziato in un conflitto politico e la madre uccisa. Diventò un gladiatore dall'età di quattordici anni, vincendo ogni duello, finché un giorno, stanco di combattere, si sacrificò per far fuggire gli altri gladiatori, tra cui Samson, venendo condannato a morte tramite fustigazione. Le centinaia di frustate ricevute lasciarono Ogma con diverse cicatrici sul volto e sul corpo, ma quando il boia stava per ucciderlo, si intromise la principessa Shiida, che lo protesse dall'ennesima frustata e venne colpita, costringendo il boia a lasciarlo andare. Da quel momento è diventato la sua guardia del corpo, giurandole fedeltà in segno di gratitudine. Ogma è il capo di una banda di mercenari, combattendo con i suoi sottoposti Barst, Bord e Cord. È specializzato nell'uso delle spade.

Archetipo
Ogma rappresenta l'archetipo del muscoloso mercenario, spesso con delle cicatrici sul volto, e con statistiche di base alte ma crescite sotto la media. La sua classe, il mercenario, è specializzata nelle spade ed è bilanciata, con abilità e velocità elevate, seppure non quanto i futuri mirmidoni, e ottiene spesso la promozione in eroe, che quasi sempre può usare anche l'ascia.

Lena
Lena è una sacerdotessa che si unisce all'esercito di Marth. Viene imprigionata dai banditi samsiani e perde il suo bastone di Rimedio, ma uno di loro, Julian, si innamora di lei e la aiuta a scappare. Ha il ruolo di curare il gruppo con dei bastoni curativi.

Archetipo
Lena rappresenta un archetipo basato sui curatori, ossia i sacerdoti e le loro controparti femminili, i chierici, soprattutto questi ultimi. I curatori possono promuovere solitamente in vescovi, capaci di usare i tomi magici, più comunemente la magia di luce, e hanno alta resistenza, ma pessime difese fisiche e non possono difendersi durante la fase nemica a meno che non possano usare altre armi oltre che ai bastoni, che non possono essere usati come armi in nessun gioco eccetto Radiant Dawn, per cui devono essere protetti. I chierici presentano anche un'alta fortuna, ma sono altrettanto vulnerabili per la loro incapacità di usare armi tranne Mist in Radiant Dawn, dove pur essendo una chierica di base, potrà usare le spade fin da subito, mentre Fire Emblem Awakening permette a loro di promuovere in sacerdotesse guerriere, capaci di combattere con le asce. Rappresenta un archetipo di curatrice che è spesso rapita ed è la prima recultabile.

Personaggi Secondari

Re Cornelius
Padre di Marth, riesce ad utilizzare la leggendaria spada Falchion grazie all'uso del Fire Emblem. Morirà a causa del druido oscuro Garnef, che lo ucciderà usando un tomo maledetto.

Voci correlate
Fire Emblem
Fire Emblem: Shadow Dragon & the Blade of Light
Fire Emblem: Monshō no Nazo
Fire Emblem: Shadow Dragon
Fire Emblem: Shin Monshō no Nazo: Hikari to Kage no Eiyū
Super Smash Bros. Melee
Super Smash Bros. Brawl
Hikaru Midorikawa
Akio Ōtsuka
Takehito Koyasu

Shadow Dragon & the Blade of Light
Fire Emblem: Shadow Dragon & the Blade of Light